Arthroteles är ett släkte av tvåvingar. Arthroteles ingår i familjen snäppflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäppflugor
Arthroteles